Военновъздушно училище е държавен технически университет в Салон дьо Прованс (Франция), oснован през 1933 г. Това е военна академия. Тук са подготвяни ловни пилоти, инженери и техници.

Известни възпитаници 
 Патрик Бодри – вторият френски астронавт,
 Мишел Тонини – бивш френски военен летец изпитател, 3-тият френски космонавт, астронавт на Европейската космическа агенция.

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Висши училища във Франция
Технически университети
Основани във Франция през 1933 година